Obhájkyní titulu byla Ons Džabúrová, která dala přednost účasti na turnaji AEGON Trophy v Nottinghamu.

Vítězkou se stala druhá nasazená Němka Annika Becková, která v boji o titul přehrála Slovenku Annu Karolínu Schmiedlovou ve třech setech a získala svůj první juniorský grandslamový titul. Nejvýše nasazená a vítězka úvodního turnaje velké čtyřky Australian Open 2012 Taylor Townsendová vypadla ve třetím kole, v němž nestačila na slovenskou finalistku soutěže Schmiedlovou.

Nasazení 
  Taylor Townsendová (3. kolo)
  Annika Becková (vítězka)
  Jelizaveta Kuličkovová (1. kolo)
  Irina Chromačovová (1. kolo)
  Kateřina Siniaková (čtvrtfinále)
  Anna Danilinová (2. kolo)
  Eugenie Bouchardová (3. kolo)
  Donna Vekićová (2. kolo)
  Chalena Schollová (čtvrtfinále)
  Sachia Vickeryová (1. kolo)
  Montserrat Gonzálezová (3)
  Anett Kontaveitová (semifinále)
  Daria Gavrilovová (1. kolo)
  María Inés Dehezaová (1. kolo)
  Belinda Bencicová (1. kolo)
  Alexandra Kiicková (čtvrtfinále)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
 1. sekce 

 2. sekce 

| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= Rebecca Petersonová
| RD1-score13-1=0
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=7
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= María Vegová
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=5

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Ilona Kremenová
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= Donna Vekićová
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=Q
| RD2-team01= A Lottner
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= R Batra
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= K McPhillips
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=5
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= F Abanda
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=7
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=Q
| RD2-team05= D Salnikova
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=9
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= C de Bernardi
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=11

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= R Peterson
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=62
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= D Vekić
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=77
| RD2-score08-3=4

| RD3-seed01=Q
| RD3-team01= A Lottner
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=78
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= F Abanda
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=66
| RD3-score02-3=3

| RD3-seed03=WC
| RD3-team03= C de Bernardi
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=77
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04= R Peterson
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=65
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=Q
| RD4-team01= A Lottner
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=7
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=WC
| RD4-team02= C de Bernardi
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=5
| RD4-score02-3=
}}

 Dolní polovina 
 3. sekce 

 4. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

|team-width=175

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= Anna Danilinová
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Barbora Krejčíková
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Olga Dorošinová
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Erin Routliffeová
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=0
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Iva Mekovecová
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=66
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Océane Dodinová
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=78
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Elke Lemmensová
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=9
| RD1-team08= Chalena Schollová
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2='6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=14
| RD1-team09= María Inés Dehezaová
| RD1-score09-1=0
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10= 
| RD1-team10=

Reference 

 Pavouk dvouhry juniorek Australian Open 2012

French Open 2012
Juniorský tenis v roce 2012